Параман (параманд):

 Параман — принадлежность монашеского одеяния:
 параман — двойная перевязь; спускаясь с шеи, крестовидно обнимает плечи и под мышками перепоясывает одежду;
 аналав — в греческом чине пострижения иноков; в русском чине — только при пострижении в великую схиму.
 Параман () — напрестольная пелена (покров) или алтарный антепендиум.

См. также 
 Мастер Нарбоннского парамана
 Покров Пресвятой Богородицы | Покров Изиды
 Плетцы схимников.
 Гумерал | Католическое церковное и литургическое облачение

Примечания